Die Liste der Landräte in Bayern enthält alle aktuell amtierenden Landräte der bayerischen Landkreise. In Bayern wird der Landrat von den wahlberechtigten Kreisbürgern für die Dauer einer Wahlperiode von 6 Jahren gewählt. Der Landrat muss am Tag des Beginns der Amtszeit mindestens 18 und darf höchstens 67 Jahre alt sein.

Amtierende Landräte

Siehe auch 
 Liste der bayerischen Oberbürgermeister

Landrate in Bayern
!